Rüddel bezeichnet:

 ein Ortsteil der Gemeinde Neustadt im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz, siehe Neustadt (Wied) #Gemeindegliederung
 Rüddel (Windeck), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Rüddel ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Rüddel (* 1955), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Josef Rüddel (* 1925), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Rüdel